Txerniàievo (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Txerniàievo (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia